Mia Rose (Sutton, Alaska, 30 de março de 1987) é uma atriz pornográfica que entrou no ramo em 2006 com dezenove anos.
Ela é a irmã mais nova de Ava Rose.

Biografia 
Ava e Mia eram strippers em Reno, Nevada antes de entrar para a pornografia. Elas foram abordadas para fazer filmes pornôs por um agente através do MySpace. Sua justificativa para entrar em pornografia foi: "Nós já estavamos fudendo todo mundo nas nossas vidas pessoais, então: porque não?". Elas estiveram na mesma cena juntas em vários filmes, mas nunca teve sexo entre elas. Antes da pornografia, ela já tinha feito sexo com 98 homens.

Mia tinha feito uma cirurgia corretiva no nariz para racionalizar e melhorar sua respiração em junho de 2006. Seu artista favorito para trabalhar é Erik Everhard e sua companhia favorita para trabalhar é a Evil Angel.

Prêmios 
 2006: XRCO Cream Dream
 2007: AVN Award indicada – Best New Starlet
 2007: AVN Award indicada – Melhor Cena de Sexo Anal em um Vídeo (FUCK – indicada com Manuel Ferrara)
 2007 Adultcon Award – Melhor Desempenho de uma Atriz no Sexo Anal  – Own My Ass dirigido por Jake Malone da Evil Angel
 2009: AVN Award indicada – Melhor Cena de Sexo Anal – Flesh Hunter 10

Ligações externas 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais do Alasca